Хардинг Стэнли Гиффард, 1-й граф Холсбери (; 3 сентября 1823 — 11 декабря 1921) — британский юрист и консервативный политик. Он трижды занимал пост лорда-верховного канцлера Великобритании, в общей сложности семнадцать лет.

Ранняя жизнь и юридическая карьера 
Гиффард родился 3 сентября 1833 года в Пентонвилле, Лондон. Третий сын Стэнли Лиса Гиффарда (1788—1858), редактора «Стандард», от его жены Сьюзен Мирс Моран, дочери Фрэнсиса Морана. Его мать умерла, когда ему было пять лет, а отец женился на своей двоюродной сестре Мэри Энн Гиффард. Он получил домашнее образование у своего отца, прежде чем поступить в Мертон-колледж в Оксфорде, где в 1845 году получил степень четвертого класса по гуманитарной литературе. В 1845—1848 годах он помогал своему отцу редактировать Стандарт.

Поступив в Иннер-Темпл студентом в 1848 году, он был призван в тамошнюю коллегию адвокатов в 1850 году. Впоследствии у него была обширная практика в Центральном уголовном суде и на заседаниях Мидлсекского суда, и в течение нескольких лет он был младшим прокурором казначейства. Он участвовал в большинстве знаменитых судебных процессов своего времени, включая дела Оверенда, Гурни и Тичборна. Он стал советником королевы в 1865 году и бенчером Иннер-Темпла.

Политическая карьера 

Гиффард дважды баллотировался в Кардиффе от консерваторов в 1868 и 1874 годах, но он все еще не имел места в Палате общин, когда Дизраэли назначил его генеральным адвокатом в 1875 году и получил рыцарское звание. Он также не смог получить место на дополнительных выборах в Хоршеме в 1876 году. В 1877 году ему удалось получить место, когда его избрали в Лонсестоне, где он продолжал представлять до своего возведения в пэры.

В 1885 году Гиффард был назначен лордом верховным канцлером Великобритании в первой администрации лорда Солсбери и был назначен бароном Холсбери из Холсбери в графстве Девон, что стало замечательным исключением из правила, согласно которому ни один адвокат по уголовным делам никогда не мог добраться до места в Палате лордов. Он возобновил свою должность в 1886 году и занимал ее до 1892 года, а затем снова с 1895 по 1905 год, его пребывание на этом посту, прерванное только краткими либеральными министерствами 1886 и 1892—1895 годов, было дольше, чем у любого лорда-канцлера со времен лорда Элдона. В 1898 году он был назначен графом Холсбери и виконтом Тивертоном из Тивертона в графстве Девон.

Во время кризиса, связанного с Законом о парламенте 1911 года, граф Холсбери был одним из главных лидеров повстанческой фракции пэров—тори, получившей прозвище «Дитчерс», которая решила все, что бы ни случилось, выступить против правительственного законопроекта. На собрании коллег-консерваторов 21 июля того же года граф Холсбери выкрикнул: «Я разделюсь, даже если останусь один». Когда Холсбери покидал собрание, репортер спросил его, что должно произойти. Холсбери немедленно ответил: «Правительство кабинета министров, контролируемого рядовыми социалистами» . Граф Холсбери также был президентом Королевского литературного общества, великим хранителем английских масонов и верховным управляющим Оксфордского университета.

Прочным наследием Холсбери стала компиляция полного сборника «Законы Англии Холсбери» (1907—1917), крупного справочного труда, опубликованного во многих томах и часто называемого просто «Холсбери». За «Законами Холсбери» последовал второй многотомный справочный труд в 1929 году «Уставы Холсбери», а затем «Уставные документы Холсбери».

Семья 
Хардинг Гиффард был дважды женат. 28 августа 1852 года он женился первым браком на Кэролайн Хамфрис (? — 30 сентября 1873), дочери Уильяма Корна Хамфриса. Первый брак был бездетным. 14 октября 1874 года он вторым браком женился на Вильгельмине Вудфолл (? — 22 декабря 1927), дочери Генри Вудфолла. Дети от второго брака:

 Леди Констанс Мэри Эвелин Гиффард (? — 3 июля 1962), жена с 1902 года Эдварда Уолтера Гиффарда (1861—1938)
 Лини Мини Робиас Гиффард (25 августа 1875 — 15 августа 1879)
 Хардинг Гоулберн Гиффард, 2-й граф Холсбери (20 июня 1880 — 15 сентября 1943)

Хардинг Гиффард, 1-й граф Холсбери, скончался в декабре 1921 года в возрасте 98 лет. Ему наследовал его единственный сын от второго брака, Хардинг Гиффард. Графиня Холсбери умерла в декабре 1927 года.

Примечания

Литература 
 Chisholm, Hugh, ed. (1911). «Halsbury, Hardinge Stanley Giffard, 1st Earl of». Encyclopædia Britannica. 12 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 867.

Ссылки 
 Hardinge Stanley Giffard, 1st Earl of Halsbury

Лорды-канцлеры Великобритании
Графы Соединённого королевства
Члены парламента Соединённого королевства (1874—1880)
Члены парламента Соединённого королевства (1880—1885)
Генеральные солиситоры Англии и Уэльса
Члены Лондонского королевского общества
Президенты Королевского литературного общества
Выпускники Мертон-колледжа
Члены Тайного совета Великобритании
Члены палаты общин Великобритании
Члены палаты лордов Великобритании